Des chaussures pleines de vodka chaude (en -(Botinki, pol'ne goryatcheï vodkoï)) est un recueil de nouvelles de l'écrivain russe Zakhar Prilepine, paru en 2007, en Russie, aux éditions Ast en en France en 2011 aux éditions Actes Sud. Prilepine est un des auteurs les plus en vue dans son pays depuis son ouvrage Pathologies paru en 2005.

Liste des nouvelles 
 Gilka
 Récit de garçons
 Slavtchouk
 Histoire de putes
 Un héros de rock'n'roll
 Viande de chien
 Des chaussures pleines de vodka chaude : c'est la nouvelle qui donne son nom au recueil
 Le Meurtrier de son jeune ami
 Un village mortifère
 La Grand-mère, les Guêpes et la Pastèque
 Ma fille
.

Références

Liens externes 
  Site de l'auteur
  Bibliographie de Zakhar Prilepine

Œuvre de Zakhar Prilepine
Recueil de nouvelles paru en 2007
Recueil de nouvelles russes du XXIe siècle